Brigitte Kobel, nota come Kisha – cantante svizzera
 Gregor Kobel – calciatore svizzero
 Jakob Köbel – matematico e funzionario tedesco
 Stefan Kobel – ex giocatore di beach volley svizzero